Nieste peut faire référence à :
 Nieste, rivière allemande, à la frontière de la Hesse et de la Basse-Saxe ;
 Nieste, commune allemande de l'arrondissement de Cassel, en Hesse.